Афиосемион Шлюппа () — вид лучепёрых рыб из семейства нотобранхиевых (Nothobranchiidae) отряда карпозубообразных.

Внешний вид 
Самцы имеют длину до 7,5 см, самки — 3—4 см. Спинка у самцов тёмно-коричневая, брюшко бежевое. На жаберных крышках — три наклонные полосы (у некоторых самцов их нет). Чешуйки на боках — с зелёным отливом и красной оторочкой. Непарные плавники ближе к внешнему краю оранжевые, у основания — зелёные с красноватыми пятнами. Задний край спинного и анального плавников закруглён.

Самки очень похожи на самцов, но у них нет зеленоватого отлива на боках и оранжевого канта на непарных плавниках; оранжевый крап на плавниках более заметен.

Распространение 
Обитает в ручьях и речках гористого тропического леса на юге Конго.

Литература 
 Милославский В. Знакомые и незнакомые карпозубые // Аквариум. — 1993. — № 3. — С. 15.

Нотобранхиевые
Рыбы Африки
Животные, описанные в 1978 году
Аквариумные рыбы
Шлюпп